Черчик — село в Україні, в Яворівському районі Львівської області.
 Черчик Лариса Миколаївна — доктор економічних наук, професор.